La expresión El precio puede referirse a:

 La obra de teatro The Price, de Arthur Miller.
 La canción The Price, del grupo Twisted Sister.
 El episodio The Price de la serie de televisión Prison Break.